Le qualificazioni del singolare del Dow Tennis Classic 2022 sono state un torneo di tennis preliminare disputate il 30 e 31 ottobre 2022 per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a questi sono subentrati i Lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Kayla Day (qualificata)
  Diana Šnaider (ultimo turno)
  Elvina Kalieva (qualificata)
  Sophie Chang (ultimo turno, lucky loser)

  Katherine Sebov (qualificata) 
  Jamie Loeb (ultimo turno) 
  Francesca Di Lorenzo (ultimo turno) 
  Robin Montgomery (qualificata)

Qualificate 

  Kayla Day
  Robin Montgomery

  Elvina Kalieva 
  Katherine Sebov

Lucky loser 

  Sophie Chang

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Dow Tennis Classic 2022